«Canzonissima» (Канцониссима; ) — популярная итальянская телевизионная передача, выходившая в эфир с 1956 по 1975 год на телеканале Rai 1. В программе принимали участие как актёры, комики, танцоры, различные публичные деятели, так и певцы, со временем песенный конкурс молодых исполнителей стал основной частью шоу. Также в эфире проводилась ежегодная национальная лотерея.

История 

Впервые программа вышла в эфир в 1956 году на радио под названием «Le canzoni della fortuna» () и вызвала большой интерес публики. В следующем году было принято решение перенести конкурс на телевидение под новым названием «Voci e volti della fortuna» (). Режиссёром стал Лино Прокаччи, а сценаристом — Джанфранко Беттетини. Теперь в программе принимали участие профессиональные певцы и исполнители-новички из разных уголков Италии, которые соревновались друг с другом. 

В 1958 году название передачи меняется на «Canzonissima», в программе принимают участие всё больше звёзд эстрады. Теперь же в зале присутствовали и зрители, которые могли отдавать свои голоса и влиять на ход голосования.

В 1962 году разыгранная в эфире сценка от Дарио Фо и Франки Раме о строительном бизнесмене, который не обеспечил безопасность на стройплощадке, вызвала возмущение у руководства Rai и ведущие были позже сняты с эфира после возмущений в прессе. Их место предложили Вальтеру Кьяри, который поначалу согласился, но вскоре отказался из-за слишком сильной цензуры его текстов. На место ведущих вскоре пригласили Сандру Мондаини и Тино Буаццелли, финальный вечер сезона провёл Коррадо Мантони.

С 1963 по 1967 год конкурс выходил под разными названиями: «Gran Premio», «Napoli contro tutti», «La prova del nove», «Scala reale» и «Partitissima». В 1968 году передача вновь называется «Canzonissima» и ведут программу Вальтер Кьяри, Паоло Панелли и Мина.

В 1970 году в эфир вышла программа с ведущими Коррадо Мантони и Рафаэллой Каррой, дебютный сингл «Ma che musica maestro» которой был использован в новой заставке, песня стала большим хитом и достигла второго места в хит-параде Италии. Также зрителям запомнился танец Карры и Альберто Сорди под песню «Tuca tuca». 

С 1970 по 1975 год победители конкурса отправлялись в качестве конкурсантов на «Евровидение».

С 1975 года программа перестала выходить в эфир. В 2010 году в планах было возрождение программы с ведущими Джанни Моранди и Элизабеттой Каналис, однако из-за финансовых проблем проект так и не был реализован.

Сезоны

Примечания

Литература 
 Fernando Fratarcangeli. Canzonissima ’68 // Raro!. — 1997. — № 74. — P.20-23
 Fernando Fratarcangeli. Canzonissima ’69 // Raro!. — 1998. — № 86. — P.68-71
 Fernando Fratarcangeli. Canzonissima ’70 // Raro!. — 1998. — № 95. — P.60-63
 Fernando Fratarcangeli. Canzonissima ’71 // Raro!. — 2003. — № 140. — P.22-25

Ссылки 

Телепередачи Италии
Телеконцерты
Музыкальные телепередачи
Телепередачи, запущенные в 1956 году
Телепередачи, закрытые в 1975 году
RAI